The Yellow Umbrella – film del 1917 diretto da J. Charles Haydon
 The Yellow Umbrella – film del 2001 diretto da Victor Robert